Гонзало Гутијерез има више значења:

 Гонзало Гутијерез (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Гонзало Гутијерез (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику